Delbos ist der Familienname folgender Personen:

 Claire Delbos (1906–1959), französische Violinistin und Komponistin 
 Gwendoline Delbos-Corfield (* 1977), französische Politikerin (EELV), MdEP
 Victor Delbos (1862–1916), französischer Philosoph und Historiker
 Yvon Delbos (1885–1956), französischer Politiker und Journalist

Siehe auch:
 Delbo